Weżen (szczyt) – góra w Bułgarii
 Weżen (schronisko) – schronisko turystyczne w Bułgarii

Zobacz też